Бордзило́вський — польське прізвище. Відомі носії:

 Бордзиловський Антон Вікентійович (1876—1962) — воєначальник Білої армії, генерал-лейтенант.
 Бордзиловський Вітольд Янович (1918—1979) — радянський режисер і художник-постановник мультфільмів.
 Бордзиловський Євген Іванович (1875—1949) — український ботанік, член-кореспондент Академії наук УРСР.
 Бордзиловський Іван Каетанович (1852—1903) — російський ботанік, професор Київського унверситету.
 Бордзиловський Юрій В'ячеславович (1900—1986) — радянський і польський військовий діяч, генерал-полковник інженерних військ.

Польські прізвища